«Курьер» — пароход Балтийского флота Российской империи.

Описание парохода 
Длина парохода между перпендикулярами составляла 50,18 метра, ширина — 5,66 метра. На пароходе была установлена паровая машина по сведениям из различных источников от 100 до 140 номинальных лошадиных сил.

Во время строительства судна вместо штатной доски в его киль была заложена медная монета.

История службы 
Пароход «Курьер» был заложен в Санкт-Петербурге на заводе Берда в 1856 году и после спуска на воду в том же году вошёл в состав Балтийского флота России.

 года пароход «Курьер» был исключен из списков судов Балтийского флота, а спустя 2 года в 1877 году был разобран.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 

Суда по алфавиту
Пароходы Балтийского флота Российской империи